Эксперимент Belle II — эксперимент по физике элементарных частиц, предназначенный для изучения свойств B-мезонов (тяжёлых элементарных частиц, содержащих нижний кварк). Belle II является преемником эксперимента Belle и в настоящее время ведёт набор данных на ускорительном комплексе SuperKEKB  в KEK в Цукубе, префектура Ибараки, Япония. Детектор Belle II был помещён в точку столкновения SuperKEKB в апреле 2017 года. Belle II начал собирать данные в начале 2018 года. Ожидается, что за период работы Belle II соберёт примерно в 50 раз больше данных, чем его предшественник, в основном благодаря 40-кратному увеличению светимости, обеспечиваемой SuperKEKB по сравнению с коллайдером KEKB

Обновление детектора 
Большая часть оригинального детектора Belle была модернизирована, чтобы справиться с более высокой мгновенной светимостью, обеспечиваемой ускорителем SuperKEKB.  Рядом с вакуумной камерой циркулирующего пучка два самых внутренних слоя кремниевого пикового детектора Belle были заменены пиксельным детектором с обеднёнными полевыми транзисторами (DEPFET) и кремниевым векторным детектором большего размера. Была установлена более крупная центральная система слежения — пропорциональная камера. Две новые системы идентификации частиц были установлены в передней торцевой крышке (состоящей из черенковского детектора аэрогелевого изображения) и в цилиндре (состоящем из кварцевых стержней, использующих полное внутреннее отражение черенковских фотонов и измеряющих время распространения). Оригинальный электромагнитный калориметр CsI(Tl) был повторно использован (новый чистый калориметр CsI разрабатывается для передней крышки  которая будет установлена на более поздней стадии  ). Электроника считывания калориметра была обновлена. Наконец, сцинтилляторы были установлены в передней торцевой крышке и во внутренних слоях Belle.  </br>  </br>  и мюонный детектор, оригинальные камеры резистивных пластин (RPC) от Belle повторно используются во внешних слоях ствола.   

Целевой набор данных составляет для Belle II 50 аб-1  по сравнению с 988 фб-1 (с 711 фб-1 на энергии Y(4S)) на Белл.

График 
Сбор данных Belle II разделен на три этапа  : 

 Фаза I — завершена в феврале-июне 2016 года: ввод в эксплуатацию SuperKEKB; 

 Фаза II — стартовал в начале 2018 года, работа без внутренней кремниевой системы слежения VXD; 

 Фаза III — начало 2019 года: сбор данных с помощью детектора Belle II. 

25 марта 2019 года первые реальные столкновения могут быть обнаружены с помощью почти полного детектора Belle II (установлена только половина пиксельного детектора). Установка полнопиксельного детектора запланирована на 2020 год.

См. также 

 B-фабрика 
 – осцилляция
 LHCb эксперимент

Примечания

Внешние ссылки 

 Открытая веб-страница Belle 2 
 Веб-страница сотрудничества Belle 2 
 В поисках новой физики - эксперимент Belle II 
 Belle II на Inspire 
 СуперКЭКБ на Inspire 
Физика элементарных частиц
Эксперименты в физике элементарных частиц